Absyrtus (mythologie), persoon uit de Griekse mythologie
 Absyrtus (dierenarts), vierde-eeuwse paardenarts
 Absyrtus (geslacht), een geslacht van vliesvleugelen
 Veterinair Studenten Corps Absyrtus